Allan Simonsen (autocoureur) (1978-2013), een Deens autocoureur
 Allan Simonsen (voetballer) (1952), een Deens voetballer
 Stian Barsnes Simonsen (1979), een Noors acteur en presentator

Achternaam